Фарон (; умер ок. 675 года) — французский святой, епископ Мо. День памяти — 28 октября.

Биография 
Святой Фаро, или Фарон, или Бургундофаро (), князь Гина, принадлежал семье Фаронидов, о чём говорит его имя.

Его братьями были св. , князь Гинский,  и Сен-Польский, ставший настоятелем , и  (память 6 сентября), епископ Лаона. Его сестрой была св. Бургондофара, основавшая монастырь . Они были детьми Хагнорика (Chagnoric), канцлера короля франков Дагоберта I.

Фаро, который унаследовал земли в Гине от своего брата Вальдеберта, стал епископом Мо после Гундоальда (Gundoald), возможно, приходившегося ему родственником, который был епископом Мо в течение некоторого времени между 625 и 637 годами. Он построил монастырь в Эструанне (Estrouanne), неподалёку от расположенного в проливе Па-де-Кале порта Виссан, разрушенного и сожжённого, согласно Гормону и Изамбарту.

Житие святого Фарона в 869 году написал епископ Мо Хильдегарий.

См. также 
 Святой Фиакр

Примечания

Ссылки 
 Saint Faron (Burgondofaro)
 Saint Faron, Evêque de Meaux

Умершие в 670-е годы
Святые Франции
Католические святые
Святые периода Меровингов
Христианские святые VII века
Епископы Мо
Епископы VII века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Похороненные в соборе Мо